Василий Каховский:
 Каховский, Василий Филиппович (1916—1993) — чувашский археолог, историк.
 Каховский, Василий Васильевич (1738—1795) — российский военный и государственный деятель времён Екатерины II, правитель Таврической области и Екатеринославского наместничества, брат М. В. Каховского.